Gouvernement Saad Hariri peut faire référence au :
 Premier gouvernement Saad Hariri, du  au  ;
 Second gouvernement Saad Hariri, du  au  ;
 Troisième gouvernement Saad Hariri, du  au .

Voir aussi 
 Saad Hariri